Hohe Wurzel ist der Name folgender Berge:

 Hohe Wurzel (Hunsrück) () im Osburger Hochwald südöstlich von Trier
 Hohe Wurzel (Taunus) () auf dem Taunushauptkamm in Taunusstein und Wiesbaden
 ein Nebengipfel () der Finsteren Tanne in den Waltershäuser Vorbergen am Thüringer Wald
 eine rund  hohe Erhebung im Staatsforst Niederaula